Kommil Foo, een Vlaams cabaret-duo
 Kommilfoo (restaurant), een restaurant in Antwerpen